Rochester pode se referir à:

Topônimos

Cidades

 Rochester (Illinois)
 Rochester (Indiana)
 Rochester (Kent)
 Rochester (Kentucky)
 Rochester (Massachusetts)
 Rochester (Michigan)
 Rochester (Minnesota)
 Rochester (Nova Iorque)
 Rochester (Ohio)
 Rochester (Pensilvânia)
 Rochester (Texas)
 Rochester (Washington)
 Rochester (Wisconsin)

Outros
 Rochester (espírito) - espírito que assina uma série de psicografias recebidas pela médium russa Vera Ivanova Kryzhanovskaia, de 1885 a 1917.

Ver também
Castelo de Rochester
Rochester Hills

Desambiguação